Conomelus är ett släkte av insekter som beskrevs av Franz Xaver Fieber 1866. Conomelus ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Conomelus